Ванесса:

Ванесса Мэй — скрипачка, композитор, исполнитель техно-обработок.
Ванесса Паради — французская певица, актриса и фотомодель.
 Ванесса Блу (род. 1974) — американская порноактриса.
 Ванесса Браун (1928—1999) — американская актриса, телеведущая и писатель.
 Ванесса дель Рио (род. 1952) — американская порноактриса, модель и продюсер.

См. также 
Vanessa - род дневных бабочек из сем. Nymphalidae